Tabakovic oder Tabaković ist der Familienname folgender Personen:

 Haris Tabakovic (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 Jorgovanka Tabaković (* 1960), serbische Politikerin und Managerin

Siehe auch:
 Tabaković